Ihering eller Jhering är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Hermann von Ihering (1850–1930), tysk zoolog, verksam i Brasilien
 Joachim Jhering (1580–1657), luthersk biskop i Estland
 Rudolf von Jhering (1818–1892), tysk jurist

Se även
 Ihering (auktor)

Tyska efternamn